The Invasion har flere betydninger:

 The Invasion (album) - album fra 2011 med den nigeriansk duo P-Square
 The Invasion (film) - en film fra 2007 med Nicole Kidman og Daniel Craig
 The Invasion (professionel wrestling) - en professional wrestling storyline